Agustín Rodríguez puede referirse a:

 Agustín Rodríguez Delgado (1674-1746), religioso español;
 Agustín Rodríguez Aldunate (1842-1920), abogado mexicano;
 Agustín Rodríguez Jurado (1900-1963), jurista y político argentino;
 Agustín Rodríguez Sahagún (1932-1991), alcalde de Madrid (entre 1989 y 1991);
 Agustín Rodríguez González (1955), historiador español;
 Agustín Rodríguez Santiago (1959), futbolista español;
 Agustín Rodríguez (2004),         streamer y celebridad de internet;
 Agustín Rodríguez (2013-2018),         jugador de fútbol;